Mirror piece (с англ. Зеркальная картинка) — пластичное произведение современного искусства, созданное в 1965 году Майклом Болдуином, членом художественной группы британских концептуальных художников «Искусство и язык».

Описание 
Mirror piece это инсталляция разных размеров. Она представляет собой множество зеркал различных форм покрытых обычными или деформирующими стеклянными пластинами, помещенными на деревянные панели. Эта инсталляция сопровождается протоколом и информационными панелями.

Выставки 
Галерея Бруно Бишофбергера, Меннедорф, Швейцария

Музей современного искусства, Барселона, Испания

Музей современного искусства «Замок Монсоро», Монсоро, Франция

Анализ 
Mirror piece является одним из первых произведений искусства, созданных художественной группой «Искусство и язык». Оно заменяет классическую нарисованную картину зеркалами, что позволяет затронуть тему представления, а также места и роли зрителя в произведении искусства. Зеркало, будучи поверхностью, отражающей свет без собственного изображения, вызывало интерес у художников. Они говорят об этом следующее:

Зеркало заменяет нам картину. Зритель видит себя, глядя на это произведение искусства. Недавно появившийся интерес к селфи в значительной степени поспособствовал популярности Mirror piece.

Библиография 
 Мэттью Джесси Джексон и Искусство и язык, Art & Language Reality (Dark) Fragments (Light) Philippe Méaille Collection, Музей современного искусства «Замок Монсоро», 2018 (ISBN 978-2955791721)
 Искусство и язык, Карлес Герра, Мэттью Джесси Джексон, Бартомеу Мари, Филипп Меай, ART & LANGUAGE UNCOMPLETED. THE PHILIPPE MÉAILLE COLLECTION, Музей современного искусства (Барселона), 2014, (ISBN 978-84-92505-52-4)

Примечания

Ссылки 

Концептуальное искусство
Произведения современного искусства